Isabel María de Braganza (Lisboa, 4 de julio de 1801 - Benfica, 22 de abril de 1876) fue una infanta portuguesa, que sirvió como regente del Reino por un período de casi dos años.

Biografía 
Fue la cuarta hija mujer de Juan VI y de su consorte, la infanta Carlota Joaquina de Borbón.

En 1808, con apenas siete años de edad, Isabel María tuvo que partir con el resto de la familia real portuguesa hacia el Brasil, en función de la invasión napoleónica en Portugal.

El día 6 de marzo de 1826, Juan VI, doliente, nombró una regencia presidida por la infanta Isabel María, de veinticinco años, que sería eficaz, incluso con la muerte del rey, hasta que un legítimo heredero y sucesor de la Corona apareciese. Fue regente de Portugal hasta el 26 de febrero de 1828. Juan VI murió cuatro días después del decreto.

Además de Isabel María, formaban parte del llamado Consejo de Regencia el cardenal y patriarca D. Frei Patrício da Silva; 6.° Duque de Cadaval; 1.° Marquês de Valada; y Conde de Arcos. En calidad de adjuntos, estaban los seis ministros de Estado de las diferentes secretarías.

En el mismo año, Isabel María abdicó en favor de la sobrina, María da Glória, la hija mayor de  Pedro IV (y I de Brasil), que se casaría con su tío Miguel. Este, a su vez juraría la Carta Constitucional de 1826 promulgada por Pedro IV. Entretanto, no fue lo que aconteció. Pues la Carta Constitucional encontró fortísima oposición, mostrándose  Miguel desfavorable a ella. En julio del mismo año, Isabel María declaró solemnemente:

Así comenzó el duelo posterior entre el Portugal de la Tradición y el Portugal de la Revolución. Si el gobierno gana es cierto que los desacuerdos se mantienen entre las cámaras y los ministros, pero también debido a las maniobras de la reina viuda, Carlota Joaquina.

El rey Pedro IV, a pesar de conocer lo que pasaba en el reino, por decreto de 1827, confió la regencia del reino a  Miguel. Que llegó a Portugal en 1828 procedente de su exilio en Austria, terminando la regencia de la infanta Isabel María.

Falleció soltera en Benfica, en los alrededores de Lisboa, y sus restos fueron sepultados en São Vicente de Fora; habiéndose dedicado en sus últimos años a la Iglesia católica. Fue la última hija y nieta sobreviviente de Juan VI y María I.

Distinciones honoríficas 
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España, 29/11/1801).
 Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal, 25/04/1804).
 Dama gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Reino de Portugal, 06/02/1818).
 Dama Gran Cruz de la Imperial Orden de Pedro I (Imperio de Brasil).
 Dama de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio Austríaco).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Regentes de Portugal con la casa de Braganza
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Lisboa